Phthia (en grec ancien ) est une princesse d’Épire et reine de Macédoine au  Elle est la troisième épouse de Démétrios II.

Biographie 
Phthia est la fille du roi Alexandre II d'Épire (272-240) et de sa sœur-épouse Olympias II. Phtia est la troisième épouse, depuis vers 239, du roi de Macédoine, Démétrios II, à qui elle donne des enfants anonymes. Cette union a été décidée par sa mère qui cherche à conserver la partie de l’Acarnanie revendiquée par les Étoliens. Phthia n’est plus mentionnée ensuite dans les sources, sans doute morte ou répudiée. 

Elle est parfois confondue avec Chryséis, concubine de Démétrios et considérée comme la mère de Philippe V.

Arbre généalogique partiel

Références

Bibliographie 
 Sylvie Le Bohec, « Les reines de Macédoine de la mort d’Alexandre à celle de Persée », Cahiers du Centre Gustave Glotz, 4, 1993, 229-245.

Époque hellénistique
Antigonides
Princesse grecque